66-й армейский корпус (), переименован 5 августа 1944 года из 66-го резервного корпуса.

Боевой путь корпуса 
С сентября 1944 года — дислоцировался на севере Франции. В декабре 1944 — участие в Арденнском наступлении.

В 1945 году — бои в Германии против американских войск. В апреле 1945 года — корпус уничтожен в Рурском котле.

Состав корпуса 
В декабре 1944:
 18-я пехотная дивизия народного ополчения
 62-я пехотная дивизия народного ополчения

В марте 1945:
 5-я парашютная дивизия

Командующие корпусом 
 С 5 августа 1944 — генерал артиллерии Вальтер Лухт
 С 18 февраля 1945 — генерал-лейтенант Герман Флёрке (21 апреля 1945 — взят в американский плен)

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне